Ricardo Roclaw Basbaum (São Paulo, SP, 1961) é um artista, professor, curador e crítico brasileiro.

Artistas plásticos do estado de São Paulo